Аринбьорн Гудмундссон (, 22 мая 1932 — 2014) — исландский шахматист. Один из ведущих шахматистов Исландии 1950—1960 гг. Многократный участник национальных чемпионатов. В составе сборной Исландии принимал участие в четырех шахматных олимпиадах (1956—1962 гг.). В 1955, 1957, 1960 и 1964 гг. участвовал в традиционных международных турнирах в Рейкьявике.

С начала 1970-х гг. жил в Австралии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Аринбьорна Гудмундссона в базе Chessgames
 Личная карточка Аринбьорна Гудмундссона на сайте 365Chess

Шахматисты Исландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад